World of Glass — третий студийный альбом норвежской готик-метал-группы Tristania, вышедший в 2001 году.

Из-за того, что Мортен Веланд, гитарист, гроулинг-вокалист и основной автор песен, покинул группу, основав свой проект Sirenia, этот альбом стал первым совместным творением всего коллектива. Звучание альбома получилось более разноплановым, чем на предыдущих альбомах. Партии гроулинга на этом альбоме были исполнены Ронни Торсеном, участником группы Trail of Tears.

Список композиций 
 «The Shining Path» — 6:46
 «Wormwood» — 5:56
 «Tender Trip on Earth» — 5:18
 «Lost» — 6:03
 «Deadlocked» — 5:57
 «Selling Out» — 6:18
 «Hatred Grows» — 6:20
 «World of Glass» — 5:26
 «Crushed Dreams» — 7:42
 «The Modern End» — 4:40

Участники записи 
 Вибеке Стене — вокал
 Anders H. Hidle — гитара
 Rune Østerhus — бас-гитара
 Einar Moen — клавишные
 Kenneth Olsson — ударные

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы Tristania
Альбомы Napalm Records